Вади́м Семёнович Ротенбе́рг (род. 1941) — советско-израильский психофизиолог.

Окончил 1-й Московский медицинский институт (1964), доктор медицинских наук (1979). С 1990 года живёт в Израиле. Старший лектор Тель-Авивского университета.

Специалист в области психофизиологии сна, психофизиологии памяти, психофизиологии творчества, патогенеза неврозов, шизофрении, депрессии.

Создатель (в сотрудничестве с В. В. Аршавским) междисциплинарной концепции поисковой активности, содержащей оригинальное объяснение ряда когнитивных процессов.

Автор монографий: «Адаптивная функция сна: причины и проявления её нарушения» (1982), «Поисковая активность и адаптация» (1984, совместно с В. В. Аршавским), «„Образ Я“ и поведение» (2000), «Сновидения, гипноз и деятельность мозга» (2001), книги для учителя «Мозг. Обучение. Здоровье» (1989, совместно с С. М. Бондаренко).

Опубликовал книгу стихов «Стихи шестидесятых годов» (М.: АРГО-РИСК, 1996). Печатает также публицистические статьи (например, «Зачем евреям Израиль, или Антисемитизм как проблема когнитивного диссонанса», «Психофизиология политической левизны»).

Библиография учёного

Интервью 
 Правая и левая сторона души. Интервью с Вадимом Ротенбергом // Сайт «POLIT.RU». — 03.11.2006.
 Активный «поисковик» Вадим Ротенберг // Сайт «MIGnews.com». — 14.12.2006.

Главы в коллективных монографиях

Книги 
 Ротенберг В. С. Адаптивная функция сна: причины и проявления её нарушения. — М. : Наука, 1982. — 175 с.
 Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Поисковая активность и адаптация. — М. : Наука, 1984. — 193 с.
 Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье : кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1989. — 239 с. : ил. — ISBN 5-09-001050-1.
 Ротенберг В. С. «Образ Я» и поведение. — Иерусалим : Манахим, 2000.
 Ротенберг В. С. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. — М. : Центр гуманитарной литературы РОН, 2001. — 254, [1] с. — ISBN 5-93866-005-X.
 
 
 Ротенберг В. С. Триумф бессознательного : сб. эссе. — Издательские решения, 2015. — 182 с. — ISBN 978-5-4474-1036-0.
 Ротенберг В. С. Ход мысли. Про то, как рождаются идеи. — Издательские решения, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-4490-8195-7.

Статьи 
 Межполушарная асимметрия и сновидения

Эссе 
 Читая Фрейда… // Природа : журнал. — 1990. — № 6. — С. 120—123.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Краткое изложение сути концепции поисковой активности
 Тексты в Библиотеке Мошкова
 Страница на сайте Russian Globe

Психологи по алфавиту
Психологи Израиля
Преподаватели Тель-Авивского университета
Физиологи СССР
Психологи СССР
Психофизиологи
Сомнологи
Выпускники 110-й школы
Выпускники вузов Москвы
Доктора медицинских наук